D’Addario steht für:

 D’Addario (Unternehmen), US-amerikanischer Hersteller von Saiten und Zubehör für Musikinstrumente

Daddario bzw. D’Addario ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Daddario (* 1986), US-amerikanische Schauspielerin
 Emilio Q. Daddario (1918–2010), US-amerikanischer Politiker
 Matthew Daddario (* 1987), US-amerikanischer Schauspieler
 Ray D’Addario (* 1920–2011), US-amerikanischer Fotograf bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen
 Vincenzo D’Addario (1942–2005), italienischer Bischof